The Combination – cortometraggio del 1915 diretto da Sidney Drew
The Combination – film  del 2009 diretto da David Field
The Combination – cortometraggio del 2014 diretto da Matthew L. Levine